Iridijum hlorid se može odnositi na:

 Iridijum(III) hlorid (iridijum trihlorid), IrCl3
 Iridijum tetrahlorid (iridijum(IV) hlorid), IrCl4
 Iridijum dihlorid (iridijum(II) hlorid), IrCl2